Warner Bros. Discovery Sports es una subsidiaria de Warner Bros. Discovery responsable de las transmisiones deportivas en canales como TBS, TNT, AT&T SportsNet, TruTV y opera varios medios de comunicación digitales como NCAA.com, NBA.com, PGATour.com y PGA.com. así como Bleacher Report, y su servicio de streaming, B / R Live. Turner Sports también opera NBA TV en nombre de la NBA.

En agosto de 2012, Turner Sports compró el sitio web de noticias deportivas Bleacher Report por un estimado de $200 millones de dólares.

En marzo de 2018, Turner Sports anunció el lanzamiento de B / R Live, un servicio de streaming por suscripción, con transmisiones en vivo de varios eventos deportivos.

Turner también era dueño de WPCH-TV, la antigua WTBS, que fue el hogar de Atlanta Braves Baseball. Esta relación terminó después de la temporada 2013. WPCH-TV se vendió a Meredith Corporation en 2017.

Tras la adquisición de Time Warner (WarnerMedia) en 2018 por parte de AT&T, se anunció en marzo de 2019 que Turner Broadcasting System se disolvería y que sus activos se dispersarían en Warner Bros. y dos nuevas unidades. Turner Sports se combinará con CNN y AT&T SportsNet en una nueva división conocida como WarnerMedia News & Sports, dirigida por el presidente de CNN, Jeff Zucker.

Referencias 

Turner Broadcasting System